Печеркин (Печёркин) — фамилия:

 Печеркин, Александр Андреевич (1896—1947) — советский учёный-медик.
 Печёркин, Игорь Александрович (1928—1991) — советский и российский учёный-геолог.

См. также 
 Печёркино
 Печёнкин